Kariridraco dianae — вид викопних тапеяридних (Tapejaridae) плазунів, викопні нижньокрейдові рештки яких знайдено на північному сході Бразилії.

Опис 
Tapejaridae були очевидно поширеною у всьому світі кладою беззубих птерозаврів. Попри їхнє розповсюдження по Гондвані та Лавразії, найдавніші залишки були знайдені в Європі, що привело до припущення, що клада виникла в Євразії, а пізніше рухалася на південь. Голотип містить неповний тривимірний збережений череп, нижню щелепу та шийні хребці.

Поширення 
Викопні рештки знайдено у  на північному сході Бразилії.

Етимологія 
 або кірірі — колишні корінних жителі району , і  — «дракон». dianae — посилаючись на  — альтер-его вигаданого персонажа DC Comics Диво-жінки.

Філогенія

Примітки 

Azhdarchoidea
Фауна Бразилії
Птерозаври крейдового періоду
Плазуни крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2021